Barry steht für:

 Barry (Vorname) – zu Trägern des Vornamens siehe dort
 Barry (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 (1703) Barry, nach Roger Barry benannter Asteroid
 Marie-Jeanne Bécu, comtesse du Barry (1743–1793), Mätresse von König Louis XV. von Frankreich
 Barry (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Barry Award, US-amerikanischer Literaturpreis
 Barry Town, Fußballverein aus Barry (Wales)

Tiere:
 Barry (Rettungshund) (1800–1814), ein Lawinenhund
 Barry (Mischlingshund) († 1947), ein Hund im Vernichtungslager Treblinka

Schiffe:
 John Barry (Schiff), ein Schiff der US Navy
 USS Barry (DD-933), ein Schiff der US Navy

Orte im Vereinigten Königreich:
 Barry (Wales)
 Barry (Angus), Schottland

in Frankreich:
 Barry (Hautes-Pyrénées), Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées, Frankreich
 Barry-d’Islemade, Gemeinde im Département Tarn-et-Garonne, Frankreich

in den Vereinigten Staaten:
 Barry (Illinois), im Pike County
 Barry (Minnesota), im Big Stone County
 Barry (Missouri), im Clay County
 Barry (Texas), im Navarro County
 Barry Corner, im Pepin County, Wisconsin
 Barry Farms, im District of Columbia
 Barry Village, im Mobile County, Alabama

weitere geographische Objekte:
 Barry Babcock and Baker Drain, Fließgewässer im Monroe County, Michigan
 Barry Branch, Fließgewässer im Bosque County, Texas
 Barry Brook (Massachusetts), Fließgewässer im Hampden County
 Barry Run, Fließgewässer im Cortland County, New York
 Barry Lagoon, See im Kodiak IslandAlaska
 Barry Lake, See im Big Stone County, Minnesota
 Barry Lakes, See im Sussex County, New Jersey
 Barry Hill (Antarktika), Hügel in Antarktika
 Barry Island, Insel Grundy County, Illinois
 Barry Creek Mine, Mine im Trinity County, Kalifornien
 Barry Prospect, Mine im Lincoln County, New Mexico
 Barry Oil Field, Ölfeld im DeWitt County, Texas
 Barry Southeast Oil Field, Ölfeld im Rooks County, Kansas
 Barry Historic District, Park im Pike County, Illinois

Siehe auch:
 Barry County, Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten
 Barryville
 Barry Township
 Bary
 Barrie
 Berry